Aregger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Aregger (* 1930), Schweizer Komponist, Kapellmeister, Klarinetten- und Saxophonspieler 
 Manfred Aregger (* 1931), Schweizer Politiker
 Marcel Aregger (* 1990), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Arregger